Devriès ist der Familienname folgender Personen:
 David Devriès (1881–1934), französischer Opernsänger (Tenor)
 Fìdes Devriès (1851–1941), US-amerikanische Opernsängerin (Sopran)
 Hermann Devriès (1858–1949), US-amerikanischer Opernsänger (Bariton)
 Jeanne Devriès (1850–nach 1876), US-amerikanische Opernsängerin (Sopran)
 Maurice Devriès (1854–1919), US-amerikanischer Opernsänger (Bariton)

Siehe auch:
 Defries
 De Vries
 DeVries